AIX — аббревиатура.

 AIX — Advanced Interactive eXecutive, операционная система семейства Unix компании IBM.
 AIX (Air-India Express) — индийская авиакомпания.
 AIX (Allied Intent Xtended) — модификация игры Battlefield 2.
 AIX - Astana International Exchange, Международная биржа в Казахстане
См. также
 Aix  — род водоплавающих птиц семейства утиных.